Борозенець Володимир Тимофійович (* 1942) — майстер декоративно-ужиткового мистецтва, член НСХУ.
 Борозенець Дмитро Анатолійович (1981—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.